Příjmení Korčák nosí více osobností:

 Bohumil Antonín Korčák – český výtvarník (* 1911)
 Igor Korčák – český sochař a keramik (* 1927)
 Jakub Korčák – český divadelní režisér (* 1961)
 Jaromír Korčák – český geograf, demograf a statistik (1895–1989), bratr Rostislava Korčáka
 Josef Korčák – český komunistický politik (1921–2008)
 Miroslav Korčák – slovenský keramik (* 1956)
 Ondřej Korčák – český motocyklový jezdec (* 1983)
 Pavel Korčák – český výtvarník (* 1960)
 Rostislav Korčák – český novinář a publicista (1894–1984), bratr Jaromíra Korčáka
 Tomáš Korčák – český kazatel (* 1967)
 Vít Korčák – český scenárista a režisér (* 1946)
 Vladimír Korčák – český básník a překladatel (1949–2012), vnuk Rostislava Korčáka
 Martin Korčák – kytarista a zpěvák kapely Papouškovo sirotci a Chlapi v sobě

ženská podoba:
 Dagmar Korčáková – česká výtvarnice (* 1943)
 Jiřina Korčáková – česká herečka a spisovatelka (* 1955)

jiný význam
 Mirini – jihoslovanský název řecké osady Mirini (Μηρηνη)
 Korčák (věc) – jednoduchý dopravní prostředek
 Korčák (mlýn) (německy Rumpfkasten) – součástka mlýnu
 Korčák (nádoba) – nádoba dřevěná, konev, okov, vědro
 Korčák (objem) (německy Scheffel) – starší jednotka objemu; 0,741 hl v Brémách, 1,7723 hl ve Würtembersku, 2,2236 hl v Bavorsku, viz Korec (jednotka)
 kultura Korčak – kultura časně slovanského období (též kultura Praha–Korčak nebo pražský typ)

Související články 
 Korczak
 Korec
 Koreček

Rozcestníky - příjmení